Квартсекстаккорд — аккорд из трёх звуков, второе обращение трезвучия, при котором квинтовый тон трезвучия располагается в басовом голосе. В стандартном цифровом обозначении () зафиксирована интервальная структура описываемого аккорда: кварта и секста (оба интервала считаются от баса).

Трезвучие имеет два обращения, названия которым даются в соответствии с интервалами, образующимися между звуками при помещении их в пределах одной октавы. Обращение трезвучия, при котором в нижнем голосе помещается его квинтовый тон, а верхние при наиболее тесном расположении образуют кварту и сексту, называется квартсекстаккордом. Название сохраняется при любом расположении верхних тонов, например, в случае, если расстояние между квинтовым и основным тонами трезвучия в квартсекстаккорде не кварта, а ундецима (кварта через октаву).

Из-за кварты над басом квартсекстаккорд трактуется как диссонанс. По этой причине в мажорно-минорной тональности тонический квартсекстаккорд по правилу разрешается в доминанту (то есть трактуется как двойное задержание к доминантовому трезвучию).

Виды квартсекстаккордов по строению

Примечания

Литература 
 Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте. Учебное пособие. — М.: Музыка, 2007. — 296 с., нот. — ISBN 978-5-7140-0592-3
 Теория музыки. Учебник для музыкальных училищ и старших классов специальных музыкальных школ, под ред. Т. С. Бершадской. СПб.: Композитор, 2003. — 196 с., нот. — ISBN 5-7379-0177-7
 

Аккорды
Теория музыки
Музыкальные термины